Der Hochsprung bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking wurde am 17. und 19. August 2008 ausgetragen. Vierzig Athleten nahmen daran teil.

Olympiasieger wurde der Russe Andrei Silnow. Er gewann vor dem Briten Germaine Mason und Jaroslaw Rybakow, ebenfalls aus Russland.

Aktuelle Titelträger

Rekorde

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Am höchsten sprang der russische Olympiasieger Andrei Silnow im Finale. Mit seinem Siegsprung erzielte er 2,36 m und blieb damit drei Zentimeter unter dem olympischen Rekord. Den Weltrekord verfehlte er um neun Zentimeter.

Rekordverbesserung 
Es wurde ein Landesrekord egalisiert:
2,20 m – Majd Eddin Ghazal (Syrien), Qualifikation am 17. August, Gruppe A (erster Versuch)

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
17. August 2008, 20:20 Uhr

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,32 m. Aufgrund der Entwicklung der von den Teilnehmern in der Qualifikation übersprungenen Höhen ging kein einziger Springer die geforderte Qualifikationshöhe überhaupt an, denn die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern wurde hier alleine über die Platzierung erreicht. So qualifizieren sich die besten zwölf Starter aus beiden Qualifikationsgruppen für das Finale (hellgrün unterlegt). Für die Finalteilnahme waren schließlich 2,25 m notwendig bei gleichzeitig höchstens einem Fehlversuch in der Serie.

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Hochspringer:

Gruppe B 

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hochspringer:

Finale 

19. August 2008, 19:10 Uhr

Für das Finale hatten sich zwölf Athleten qualifiziert. Da niemand die Qualifikationshöhe überhaupt erst angegangen war, erreichten die besten zwölf Hochspringer aus beiden Qualifikationsgruppen diesen Endkampf. Vertreten waren drei Briten, zwei Russen, zwei Tschechen sowie je ein Teilnehmer aus Brasilien, Deutschland, Italien, Schweden, und Slowenien.

Es gab keinen eindeutigen Favoriten. Zu den Medaillenkandidaten zählten der amtierende Weltmeister Donald Thomas von den Bahamas, der russische WM-Zweite von 2007 und 2005 Jaroslaw Rybakow, der Schwede Stefan Holm, Olympiasieger von 2004, Dritter der Europameisterschaften von 2006 und WM-Vierter von 2007. Auch der WM-Dritte des Vorjahres Kyriakos Ioannou aus Zypern, die beiden Tschechen Tomáš Janků (WM-Fünfter von 2007 / Vizeeuropameister von 2006) und Jaroslav Bába (WM-Fünfter von 2005 / WM-Achter von 2007 / Olympiadritter von 2004) sowie der russische Europameister von 2006 Andrei Silnow gingen mit guten Medaillenchancen in diesen Wettbewerb. Weltmeister Thomas allerdings scheiterte bereits in der Qualifikation.

Bei der fünften Höhe von 2,32 m waren noch acht Athleten im Wettkampf. Dabei hatten sechs von ihnen die vorher aufgelegten 2,29 m übersprungen. Die beiden Briten Germaine Mason und Martyn Bernard hatten sich ihre jeweils noch zwei verbleibenden Versuche nach je einem Fehlsprung über 2,29 m aufgespart. Bernard war dabei nicht erfolgreich und wurde am Ende Neunter, während Mason die neue Höhe gleich mit seinem ersten Sprung meisterte. Auch Silnow und Holm waren mit ihren ersten Sprüngen erfolgreich und lagen damit nach der Fehlversuchsregel an der Spitze des Feldes. Rybakow und der Deutsche Raúl Spank übersprangen 2,32 m mit ihren jeweils dritten Versuchen und lagen damit gemeinsam auf Rang vier. Die beiden Tschechen Bába und Janků pokerten nach je einem Fehlversuch und hoben sich ihre weiteren Sprünge für die nächsten Höhen auf.

Nun wurden 2,34 m aufgelegt. Silnow, Mason und Rybakow waren jeweils im ersten Versuch erfolgreich. Holm und Bába verzichteten nach je einem Fehlsprung, wobei dem Tschechen nur noch ein Versuch blieb, denn er hatte ja auch bereits bei 2,32 m einmal gerissen und dann auf die kommende Höhen gesetzt. Janků schied aus, nachdem er mit seinen noch zwei verbliebenen Sprüngen nicht erfolgreich war, und belegte damit den siebten Platz. Auch Spank riss zweimal, er hatte noch einen Versuch, den er in die nächste Höhe mitnahm. Nach der Fehlversuchsregel lag jetzt Silnow alleine vorn, dahinter folgten Mason mit einem Fehlsprung und Rybakow mit zwei Fehlversuchen.

Bei 2,36 m wurde es für alle verbliebenen Springer eng. Einzig Silnow bewältigte die Höhe mühelos gleich im ersten Durchgang. Alle anderen Teilnehmer schieden hier aus. Damit gewann Michael Mason die Silber- und Jaroslaw Rybakow die Bronzemedaille. Beide hatten 2,34 m überquert. Mit jeweils übersprungenen 2,32 m wurde Stefan Holm Vierter vor Raúl Spank. Jaroslav Bába, der 2,29 m geschafft hatte, belegte den sechsten Platz. Andrei Silnow, der als Olympiasieger feststand, ließ noch 2,42 m auflegen, an denen er sich jedoch dreimal vergeblich versuchte.

Video 
 Athletics - Men's High Jump Final - Beijing 2008 Summer Olympic Games, youtube.com, abgerufen am 8. März 2022

Weblinks 
 Athletics Official Results Book. Official Report of the XXIX Olympiad, englisch/chinesisch (PDF, 2828 KB), S. 91–94, abgerufen am 8. März 2022
 Athletics at the 2008 Summer Olympics, High Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 8. März 2022
 Beijing 2008 Athletics high jump men Results, olympics.com, abgerufen am 8. März 2022
 Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 8. März 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2008